Список лыжных стадионов включает в себя все лыжные стадионы в мире, в которых почти ежегодно проходят крупные международные и национальные соревнования.

Лыжные стадионы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт IBU
 Официальный сайт FIS

Стадионы
Списки стадионов